Эстония  участвовала на конкурсе песни Евровидение 2022 в Турине, Италия. Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация организовало Eesti Laul 2022, национальный отбор на конкурс песни Евровидение 2022 в Турине, Италия.

Национальный отбор 
Eesti Laul 2022 станет 14-м национальным отбором, в данном случае на конкурс песни Евровидение 2022. Он будет состоять из четырёх четвертьфиналов, двух полуфиналов и финала. В каждом четвертьфинале и полуфинале участвуют по 10 песен, из них по 5 песен будут отобраны жюри и телеголосованием. Финал будет состоять из 10 песен, и пройдёт 12 февраля 2022 года. В финале победитель будет выбран в два раунда голосования: в первом раунде голосуют жюри и телезрители, во втором — только телезрители. Все шоу будут транслироваться на ETV, русскоязычном телеканале ETV+ и онлайн на официальном сайте вещателя err.ee.

Формат 
Формат конкурса будет состоять из четырёх полуфиналов 20 ноября, 27 ноября, 4 декабря и 11 декабря 2021 года, двух полуфиналов 3 и 5 февраля 2022 года и финала 12 февраля 2022 года. В каждом четвертьфинале по 10 песен, из них по 5 песен прошли в полуфиналы. В каждом полуфинале по 10 песен, из них по 5 песен пройдут в финал. Результаты четвертьфиналов были произведены телеголосованием (1-3 места), и жюри (4-5 места). Результаты полуфиналов будут произведены в комбинации 50/50 жюри и телеголосованием, и второй раунд телеголосованием для остального отбора. В финале победитель будет выбран в два раунда голосования. В первом раунде голосуют жюри и телезрители в комбинации 50/50, во втором раунде (суперфинале) — только телезрители.

Участники 
2 сентября 2021 года Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация открыла приём заявок артистов и композиторов и их записей песен до 20 октября 2021 года на онлайн-платформе. Все артисты и композиторы должны были иметь эстонское гражданство или быть резидентами Эстонии, и каждый артист и автор песен мог в состоянии представить только максимум три заявки, за исключением авторов песен, участвовавших в песенных лагерях, организованных Эстонской академией песни весной и осенью 2016 года. Иностранное сотрудничество разрешалось при условии, что один из авторов песен был эстонцем и что было максимум два иностранных автора песен, один из которых был композитором, а другой автором текстов. Также была введена плата за песни, представленные на конкурс, в размере €50 за песни на эстонском языке и €100 за песни на других языках. К крайнему сроку было получено 202 заявки, из которых 84 были на эстонском языке, а остальные — на английском, французском, испанском, итальянском и вымышленном языках. В жюри из 17 участников вошли Анди Райг, Берт Ярвет, Эда-Инес Этти, Эрик Каммисте, Хайли Кландорф, Генри Лауметс, Хуго Мартин Маасикас, Юрген Пярнсалу, Кадия, Каспар Виилуп, Керли Кивилаан, Лаури Лаубре, Леонардо Романелло, Лиис Лемсалу, Меелис Мери, Тармо Хыбе и Теа Палуойя. Они отобрали 40 четвертьфиналистов, и 10 отобранных песен каждую неделю объявлялись в развлекательной программе ETV Ringvaade между 15 ноября и 7 декабря.

Из участников конкурса есть участники конкурса песни Евровидение прошлых лет: Эвелин Самуэль, представитель Эстонии на конкурсе песни Евровидение 1999, Лаури Пихлап, представитель Эстонии в составе группы 2XL на конкурсе песни Евровидение 2001 с Танелем Падаром и Дэйвом Бентоном, Анна Салене, представитель Эстонии на конкурсе песни Евровидение 2002, Стиг Ряста, представитель Эстонии на конкурсе песни Евровидение 2005 с Элиной Борн. Alabama Watchdog, Андрей Зевакин, Ariadne, Desiree, Elysa, Emily J, Грете Пайа, Helen, Inga Tislar (солистка deLULU), Jaagup Tuisk, Kéa, Lauri Liiv (солист Black Velvet), Little Mess, Maian, Merilin Mälk, Meisterjaan, Púr Múdd, Shira, Sulev Lõhmus (барабанщик Black Velvet), Stefan, Traffic, Triin Niitoja и Wiiralt участвовали на Eesti Laul раньше. Песня группы Little Mess была написана в соавторстве с Таней, представившей Эстонию на конкурсе песни Евровидение 2014. Песня Стига Рясты написана в соавторстве с Виктором Кроном, представившим Эстонию на конкурсе песни Евровидение 2019.

1-й четвертьфинал 
1-й четвертьфинал состоялся в студии Эстонского национального телерадиовещания 20 ноября 2021 года. Ведущими его стали Ианель Падар и Эда-Инес Этти. Из 10 песен, опубликованных 15 ноября 2021 года, боролись за первые три места в полуфинале, исход которого был определен публичным телевизионным голосованием. Оставшиеся два отборочных турнира были определены голосами жюри. В него входили , , , , Олав Осолин, Bert Järvet, Vaido Pannel и Andres Puusepp.

 Телеголосование
 Жюри

2-й четвертьфинал 
2-й четвертьфинал состоялся в студии Эстонского национального телерадиовещания 27 ноября 2021 года. Ведущими его стали Уку Сувисте и Таня. Из 10 песен, опубликованных 22 ноября 2021 года, боролись за первые три места в полуфинале, исход которого был определен публичным телевизионным голосованием. Оставшиеся два отборочных турнира были определены голосами жюри.

 Телеголосование
 Жюри

3-й четвертьфинал 
3-й четвертьфинал состоялся в студии Эстонского национального телерадиовещания 4 декабря 2021 года. Ведущими его стали Отт Лепланд и Лаура. Из 10 песен, опубликованных 29 ноября 2021 года, боролись за первые три места в полуфинале, исход которого был определен публичным телевизионным голосованием. Оставшиеся два отборочных турнира были определены голосами жюри.

 Телеголосование
 Жюри

4-й четвертьфинал 
4-й четвертьфинал состоялся в студии Эстонского национального телерадиовещания 11 декабря 2021 года. Ведущими его стали Геттер Яани и Юри Поотсманн. Из 6 песен, опубликованных 29 ноября 2021 года, боролись за первые три места в полуфинале, исход которого был определен публичным телевизионным голосованием. Оставшиеся два отборочных турнира были определены голосами жюри.

 Телеголосование
 Жюри

1-й полуфинал 
1-й полуфинал состоялся в Saku Suurhall 3 февраля 2022 года. Полуфинал состоит из двух раундов. Пять лучших песен пройдут в финал. Первая тройка выбирается комбинацией голосов жюри и телезрителей, ещё две песни проходят в финал из второго раунда в результате телеголосования. 2 февраля участницы Элиза и Мерилин Мялк дали положительный результат на COVID-19, что помешало им присутствовать на шоу. Музыкальные клипы на их записи будут использоваться в качестве замены живых выступлений.

 Первый раунд (жюри и телеголосование)
 Второй раунд (только телеголосование)

2-й полуфинал 
2-й полуфинал состоялся в Saku Suurhall 3 февраля 2022 года. Полуфинал состоит из двух раундов. Пять лучших песен пройдут в финал. Первая тройка выбирается комбинацией голосов жюри и телезрителей, ещё две песни проходят в финал из второго раунда в результате телеголосования. 4 февраля участницы Minimal Wind и Элизабет Тиффани дали положительный результат на COVID-19, что помешало им присутствовать на шоу. Музыкальное видео с их записью будет использовано в качестве замены живого выступления. 

 Первый раунд (жюри и телеголосование)
 Второй раунд (только телеголосование)

Финал  
Финал состоялся 12 февраля 2022 года. Первые три суперфиналиста будут определены объединенным жюри и общественным голосованием, в то время как победитель будет определен по итогам второго тура общественного телеголосования. 

 Первый раунд (жюри и телеголосование)
 Второй раунд (только телеголосование)

Рейтинги

Евровидение 2022 
Согласно правилам "Евровидения", все страны, за исключением принимающей страны и "Большой пятёрки" (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания), должны пройти отбор в одном из двух полуфиналов, чтобы побороться за выход в финал; десять лучших стран из каждого полуфинала — окончательный выход в финал. Европейский вещательный союз (ЕВС) разделил страны-участницы на шесть разных групп на основе схемы голосования на предыдущих конкурсах, причем страны с благоприятной историей голосования были помещены в одну группу. 25 января 2022 года была проведена жеребьёвка, в результате которой каждая страна попала в один из двух полуфиналов, а также в какой половине шоу они выступят. Эстония попала во второй полуфинал, который состоялся 12 мая 2022 года, и было запланировано выступление во второй половине шоу. 

Как только были выпущены все песни-конкурсанты конкурса 2022 года, порядок прохождения полуфиналов был определён продюсерами шоу, а не путём другой жеребьёвки, так что похожие песни не были размещены рядом друг с другом. Эстония должна была выступить под 12-м номером после Северной Македонии и перед Румынии.

Голосование

Баллы, данные Эстонии

Баллы, данные Эстонией

Подробные результаты голосования 
В состав эстонского жюри вошли следующие члены:
 Карл Киллинг 
 Лиина Ариадне Педаник 
 Майан-Анна Кярмас
 Свен Лыхмус
 Тоомас Олльюн

Примечания 

2022 год в Эстонии
Эстония на «Евровидении»
Страны на «Евровидении-2022»